La guerra Berke-Hulagu fu una guerra tra due leader mongoli, Berke Khan del Khanato dell'Orda d'Oro e Hulagu Khan dell'Ilkhanato, sviluppatasi nel 1262 prevalentemente nell'area della montagne del Caucaso, dopo la distruzione di Baghdad nel 1258. La guerra si sovrappose con la guerra civile di Toluid nell'Impero mongolo tra i due membri della famiglia Tolui, Kublai Khan e Arig Bek, che entrambi reclamavano il titolo di Grande Khan: Kublai era alleata con Hulagu, mentre Arig era al fianco di Berke. Hulagu era in testa in Mongolia per l'elezione del nuovo Khagan nel succedere Mongke, ma la sconfitta nella battaglia di Ayn Jalut ad opera dei Mamelucchi egiziani lo costrinse a fare marcia indietro nel Medio Oriente.

La vittoria dei Mamelucchi incoraggiò Berke ad invadere l'Ilkhanato. La guerra di Berke-Hulagu e la Guerra Civile di Toluid segnarono un momento chiave nella frammentazione dell'impero mongolo dopo la morte del Gran Khan Munke.

Antefatti 

Nel 1252 Berke si convertì all'Islam, e nel 1257 assunse il potere nell'Orda d'Oro dopo la morte di Ulakci; come suo fratello Batu Khan, era leale al Gran Khan Munke. Sebbene consapevole della conversione all'Islam di Berke, Hulagu, dopo aver conquistato la Persia, distrutto Baghdad nel 1258 e aggiunto l'odierno Iraq all'Impero mongolo, avanzò verso la Siria e il Sultanato mamelucco contro cui iniziò una guerra di attrito. Berke si irritò contro lo scatenarsi di Hulagu verso le terra mussulmane, e come passo di preparazione diresse suo nipote Nogai Khan all'assalto della Polonia nel 1259, per raccogliere bottini per finanziare una guerra. Alcune città polacche furono saccheggiate, incluse Cracovia e Sandomierz. Berke quindi stabilì un'alleanza con il Sultano mamelucco Sayf al-Din Qutuz e poi con il Sultano Baybars di Egitto.

Lo stesso anno, Munke morì in una campagna militare in Cina. Lo storico musulmano Rashid al Din citò Berke Khan per inviare il seguente messaggio a Mongke Khan, protestando contro l'attacco di Baghdad, (non sapendo che Mongke era morto in Cina): "Lui (Hulagu) ha saccheggiato tutte le città mussulmane, e ha portato alla morte il Califfo. Con l'aiuto di Dio lo chiamerò per dare conto per tutto questo sangue innocente".

La guerra 

Nel 1260 il sottotenente di Hulagu nel Medio Oriente fu sconfitto nella battaglia di Ayn Jalut dai mamelucchi, mentre lo stesso Hulagu era in Mongolia per partecipare alla successione del nuovo Grande Khan. Una volta ricevuta notizia della disfatta, Hulagu iniziò a preparare la vendetta: due anni dopo ritornò nella sua terra in Persia, ma fu distratto dai preparativi per la sua azione contro i mamelucchi quando Berke portò la minaccia della guerra contro di lui, come vendetta per il saccheggio della musulmana Baghdad. Berke nuovamente scatenò Nogai Khan in una serie di raid e ricognizioni nella regione del Caucaso che ha attirato Hulagu verso nord con il grosso delle sue forze. Berke inviò anche il suo generale Negudar nell'est dell'Afghanistan e a Ghazni, recuperando le terre sotto il controllo del Khanato.

Hulagu era leale con suo fratello Kublai, ma gli scontri con suo cugino Berke, il capo dell'Orda d'Oro nella parte nord ovest dell'impero iniziarono nel 1262. La morte sospetta del principe Jochid al servizio di Hulagu, la distribuzione ineguale dei bottini di guerra e i massacri dei musulmani di Hulagu aumentarono la rabbia di Berke, che meditò di sostenere una ribellione del regno georgiano contro il dominio di Hulagu nel 1259-1260. Berke forgiò anche un'alleanza con i Mamelucchi egiziani contro Hulagu, e sostenne il pretendente rivale di Kublai, Arig Bek. Kublai inviò un esercito sotto il generale Abaqa ad attaccare l'Orda d'Oro, mentre Arig Bek inviò Nogai ad invadere lo Ilkhanate; entrambe le parti soffrirono sconfitte disastrose.

Arig Bek si arrese a Kublai il 21 agosto 1264 a Shangdu, dopo che i capi dell'Orda d'Oro e del Khanato Chagatai riconobbero la vittoria e il dominio di Kublai, dopo di che Kublai iniziò i preparativi per la conquista delle terre della dinastia Song.

Quando l'Impero bizantino, alleato dell'Ilkhanato, catturò gli inviati egiziani, Berke inviò un esercito tramite il suo regno vassallo di Bulgaria, provocando il rilascio degli inviati e del sultano Kaykaus II; cercò di sollevare disordini civili in Anatolia utilizzando Kaykaus ma venne respinto. Nella nuova versione ufficiale della storia della famiglia, Kublai Khan rifiutò di scrivere il nome di Berke come khan dell'Orda d'Oro per il suo sostegno ad Arig Bek e le guerre con Hulagu, però la famiglia di Jochi venne pienamente riconosciuta quale membro della famiglia legittima.

Kublai Khan rafforzò anche Hulagu con 30.000 giovani mongoli al fine di stabilizzare le crisi politiche nei khanati occidentali. Appena Hulagu morì l'8 febbraio 1264, Berke marciò verso lo Ilkhanato attraversando il Caucaso nei pressi di Tbilisi, ma morì lungo la strada. Nel giro di pochi mesi da queste morti, anche Alghu Khan del Khanato Chagatai morì; tuttavia, questo improvviso vuoto di potere alleviò in qualche modo il controllo di Kublai sopra il Canato occidentale.

Conseguenze 
Questa fu la seconda guerra aperta tra i Mongoli, poco dopo l'inizio della guerra civile di Toluid tra Kublai Khan e Arig Bek. Prima di allora vi furono delle tensioni tra Batu e Güyük che avrebbe potuto sfociare in una guerra aperta, ma la morte prematura di questi ultimi evitò le ostilità. Insieme con la guerra tra Kublai Khan e Arig Bek, Berke e Hulagu imposero dei precedenti che furono ripetuti in forma di ulteriori guerre tra khanati mongoli, come i conflitti tra Abaqa e Barak nel 1270, Kaidu e Kublai Khan nel 1270 e 1280, Toqta e Nogai alla fine degli anni 1290, e la guerra tra Duwa e Chapar nei primi anni del XIV secolo. Questa guerra, insieme con il secondo assalto contro la Polonia, segnò anche l'affermazione di Nogai Khan nell'Orda d'Oro, che dopo la morte di Berke diventò sempre più potente.

Impero mongolo
Guerra nel 1262